It Might as Well Be Spring es una canción del año 1945 con música del compositor estadounidense Richard Rodgers y letra de Oscar Hammerstein II para la película State Fair, ganadora del premio Óscar a la mejor canción original de dicho año. La canción que aparece en la película está cantada por Louanne Hogan, y es la actriz Jeanne Crain la que hace la sincronía de labios.

Versiones

La versión que realizó Dick Haymes, que fue publicada con la compañía discográfica Decca Records, alcanzó los primeros puestos de la lista Billboard en noviembre de 1945.

Letra

Referencias

Enlaces externos 
 Escena de la película YouTube.

Canciones de 1945
Canciones ganadoras del premio Óscar a la mejor canción original